Ricardo Risatti puede hacer referencia a:

 Ricardo Risatti I (1908-1951), piloto argentino de automovilismo. Padre de Jesús Ricardo, abuelo de Ricardo II y bisabuelo de Ricardo III.

 Jesús Ricardo Risatti, piloto argentino de automovilismo. Hijo de Ricardo I, padre de Ricardo II y abuelo de Ricardo III.

 Ricardo Risatti II (1957), piloto argentino de automovilismo. Nieto de Ricardo I, hijo de Jesús Ricardo y padre de Ricardo III.

 Ricardo Risatti III (1986), piloto argentino de automovilismo. Bisnieto de Ricardo I, nieto de Jesús Ricardo e hijo de Ricardo II.